Stazione di Villafranca-Bagnone
 Stazione di Villafranca-Cantarana
 Stazione di Villafranca-Saponara
 Stazione di Villafranca di Verona
 Stazione di Villafranca (Francia)